Lingüística: 
 Tau (lletra grega), una lletra de l'alfabet grec
 l'última lletra de l'alfabet hebreu, amb valor numèric 400
 Física: en física de partícules un leptó tau és un leptó
 Bioquímica: Proteïna Tau, un tipus de proteïnes del cos humà associades a microtúbuls
 Esports: Tau Vitòria, nom amb què es coneixia l'equip de bàsquet Saski Baskonia
 ''Cinema Tau, pel·lícula de ciència-ficció del 2018